

Geografia 
 Potrero – località statunitense della California
 Potrero Cerrado – distretto della Costa Rica
 Potrero Grande – distretto della Costa Rica
 Potrero de Caña – comune della Repubblica di Panama

Altro 
 Potrero – stazione situata sulla linea 3 della metropolitana di Città del Messico
 Lefty Potrero – personaggio del fumetto western Tex Willer
 Old Potrero – un rye whiskey distillato dalla Anchor Brewing Company

Pagine correlate 
 El Potrero
 Potrerillos